Роберт Боженик () — словацкий футболист, нападающий клуба «Фейеноорд» и сборной Словакии, выступающий на правах аренды за португальскую «Боавишту».

Клубная карьера 
Боженик — воспитанник клуба «Жилина». 28 июля 2018 года в матче против «Нитры» он дебютировал в чемпионате Словакии. В этом же поединке Роберт забил свой первый гол за «Жилину». В своём дебютном сезоне он стал вторым бомбардиром чемпионата и завоевал серебряные медали первенства.

В июле 2022 года перешёл на правах аренды в португальский клуб «Боавишта».

Карьера в сборной 
7 июня 2019 года в товарищеском матче против сборной Иордании Боженик дебютировал за сборную Словакии. 9 сентября в отборочном поединке чемпионата Европы 2020 против сборной Венгрии Роберт забил свой первый гол за национальную команду.

Голы за сборную Словакии

Примечания

Ссылки 
 Статистика на soccerway
 MŠK Žilina official club profile
 Futbalnet profile
 Fortuna Liga profile
 Ligy.sk profile

Футболисты Словакии
Игроки сборной Словакии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Словакии по футболу
Игроки ФК «Жилина»
Игроки ФК «Фейеноорд»
Игроки ФК «Фортуна» Дюссельдорф
Игроки ФК «Боавишта»